VOZ est un sigle, qui est utilisé :
 comme code OACI pour la compagnie aérienne Virgin Blue.
 comme code IATA pour le Voronezh International Airport en Russie.